Куклинская — топоним и фамилия:

 Куклинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области России.
 Куклинская, Эва (род. 1951) — польская актриса, танцовщица и эстрадная певица.

См. также 
 Куклинский
 Куклин
 Куклино